Ивер Квистгаард (; 28 октября 1767 — 8 октября 1829) — датский историк.

Подготовил важный труд «Index chronologicus sistens foedera pacis, defensionis, navigationis, commerciorum, subsidiorum et alia a regibus Daniae et Norvegiae ac comitibus Holsatiae inita cum gentibus intra et extra Europam nec non capitulationes, literas et mercaturae privilegia ab anno 1200 usque ad 1789» (Гёттинген, 1792).

Литература 
 

Историки Дании
Персоналии по алфавиту
Историки по алфавиту